Кая Канепі була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.
Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Анастасію Павлюченкову з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= П Квітова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К Суарес Наварро
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л Градецька
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= О Роговська
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= М Пуїг
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Татіашвілі
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= А Кербер
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= С Еррані
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= О Пучкова
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Д Гантухова
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Л Домінгес Ліно
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Р Вінчі
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Я Ґайдошова
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= П Квітова
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= М Пуїг
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=67
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= А Кербер
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=79

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= С Еррані
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Д Гантухова
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=7

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Я Ґайдошова
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= Л Цуренко
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= А Кербер
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Д Гантухова
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04= Л Цуренко
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=LL
| RD4-team02= Л Цуренко
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=2
}}

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Леся Цуренко

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Brisbane International, одиночний розряд
Жінки, одиночний розряд